Cerqueirense – abitanti di Cerqueira César
Cerqueirense – abitanti di Dionísio Cerqueira